Mandan désigne :

 L’ethnie amérindienne des Mandans ;
 Le mandan, la langue que parle ce peuple ;
 La ville de Mandan ainsi que Fort Mandan, dans le Dakota du Nord ;
 La ville fantôme de Mandan, dans le Michigan.

 La ville de Mandan, dans le Union Council du district de Bannu.